La Guadalupe kan syfta på följande platser:

Colombia 

 La Guadalupe (kommun), Guainía,

Mexiko 

 La Guadalupe, Ometepec, 
 La Guadalupe, Pueblo Viejo, 
 La Guadalupe, San Pedro Amuzgos, 
 La Guadalupe, Marquelia, 
 La Guadalupe, Tlacoachistlahuaca, 
 La Guadalupe, Jalisco, San Gabriel, 
 La Guadalupe, Campeche, Calakmul, 
 La Guadalupe, Espinal, 
 La Guadalupe, Huayacocotla, 
 La Guadalupe, San José Chiltepec, 
 La Guadalupe, Hidalgotitlán, 
 La Guadalupe, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 La Guadalupe, Chiapas, Palenque, 
 La Guadalupe, Ayutla de los Libres, 
 La Guadalupe, Jesús Carranza, 
 La Guadalupe, San Pedro Atoyac, 
 La Guadalupe, Teloloapan,